Roberto Suárez puede referirse a:

 Roberto Suárez Gómez (1932-2000), «El Rey de la Cocaína», narcotraficante boliviano.
 Roberto Suárez (n. 1970), actor y director de teatro y cine uruguayo.
 Roberto Suárez Álvarez (n. 1974), futbolista español.
 Roberto Suárez Pier (n. 1995), futbolista español.